Hem har flere betydninger:

 Hem (Skive Kommune) – en landsby i Hem Sogn, Skive Kommune
 Hem (Mariagerfjord Kommune) – en landsby i Hem Sogn, Mariagerfjord Kommune
 Hem (Frankrig) – en kommune i Nord i det nordlige Frankrig
 Hem (Holland) – en landsby i Drechterland i det nordvestlige Holland
 Hem (Norge) – en landsby i Larvik kommune, Norge
 Hem (band) – et band fra Brooklyn, New York City
 HEM – IATA-kode for Helsinki-Malmi Lufthavn
 HEM − en tankstationskæde i Tyskland, se Deutsche Tamoil

Se også 
 Hem Sogn